Alakhadzykh (Georgisch: ალახაძი) is een dorp in het district Gagra in Abchazië (Georgië). De burgemeester van het dorp is Alkhas Chanba en de plaatsvervangende burgemeester is David Kocheryan.

Plaats in Abchazië